

Persone 
 Jude Bellingham – calciatore inglese
 Sydney Robert Bellingham  – politico canadese di origini irlandesi
 Norman Bellingham – canoista statunitense

Geografia 
 Bellingham – città australiana della Tasmania
 Bellingham – quartiere di Londra
 Bellingham – villaggio e parrocchia civile inglese nella contea del Northumberland
 Bellingham – comune statunitense in Massachusetts
 Bellingham –  census-designated place statunitense situato nello stato del Massachusetts
 Bellingham – comune statunitense in Minnesota
 Bellingham – comune statunitense nello stato di Washington